St. Marks – rzeka w USA, w stanie Floryda
 St. Marks – miasto w USA, w stanie Floryda, w hrabstwie Wakulla